

События 
 Захват лангобардами Капуи.
 В Хрониках под этим годом упоминается захват саксами Лимбери в Бедфордшире, Айлесбери в Бакингемшире и Бенсона и Айнсхема в Оксфордшире.
 Юстин II отказался выплачивать персам дань в 500 фунтов золота и вмешался в армянские дела.

Скончались 
 Император Киммэй, 29-й император Японии.

См. также